Игры в Группе B на чемпионате мира 1990 года проходили с 8 по 18 июня 1990 года. Группа состояла из сборных Аргентины, СССР, Румынии и Камеруна.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 3-е место в Группе D. Команда, занявшая 2-е место, сыграла со второй командой Группы F, а команда, ставшая 3-й встретилась c победителем Группы C.

Таблица

Матчи

Аргентина — Камерун

СССР — Румыния

Аргентина — СССР

Камерун — Румыния

Аргентина — Румыния

Камерун — СССР  

Г